


Spaniens autonome regioner efter indbyggertal ifølge de offentlige registre, pr. 1. januar 2011.

Kildehenvisninger 

Autonome regioner efter indbyggertal
Geografiske lister

it:Comunità autonome della Spagna#Popolazione e superficie